Latmos bezeichnet

 Berg/Gebirge in der Türkei, siehe Beşparmak Dağları
 den Namen der Vorgängersiedlung der antiken Stadt Herakleia am Latmos
 eine französische Forschungseinrichtung: Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales (LATMOS)